Il Campionato argentino di rugby a 15 2012, massimo torneo per selezioni provinciali e più antico torneo nazionale argentino, si è svolto dal 3 marzo al 28 aprile.

La formula è stata rinnovata, in quanto per la prima volta dall'edizione del 1950, torneranno a partecipare squadre di altri paesi sudamericani. Infatti le nazionali di Uruguay e Cile parteciparanno al torneo maggiore ("Campeonato"), mentre Brasile e Paraguay partecipareanno al torneo di terzo livello "Desarrollo".

Torneo "Cross Border" 

Due gironi di cinque squadre, le prime tre ai gironi di semifinali.

Le quinte di ogni girone disputano un torneo di spareggio per la permanenza con le due vincenti del torneo "Ascenso".

Girone 1 

 Riposa: Córdoba 

 Riposa: San Juan 

 Riposa: Tucumán 

 Riposa: Cile XV 

 Riposa: Salta 

|}

Girone 2 

 Riposa: Buenos Aires 

 Riposa: Mar del Plata 

 Riposa: Cuyo 

 Riposa: Uruguay XV 

 Riposa: Rosario 

|}

Torneo "Campeonato" 

Ogni squadra affronta le tre qualificate dell'altro girone, mantenendo i due risultati ottenuti nel torneo Cross Border contro le altre due squadre.

Le prime due si qualificano per la finale

|}

Finale

Torneo "Ascenso" 
Partecipano 8 squadre, divise, come nelle edizioni precedenti in due gironi preliminari

Girone 3 

Classifica 

|}

Girone 4 

Classifica 

|}

Play-out 

Sfida tra le due ultime dei gironi. La perdente retrocede

Semifinali promozione 

Cambia la formula per la promozione. Le prime due di ogni girone si affrontano in sfide incrociate (la vincente di un girone contro la seconda dell'altro, in casa della prima delle due). Le vincenti partecipano ad un quadrangolare con le ultime dei gironi della Cross Border

Torneo promozione 
Al torneo di promozione parteciparono le quinte classificate del Cross Border e le due vincenti delle semifinali.

Classifica 

|}